Сергей Евгеньевич Рассадин  (30 июля 1958, Гомель, БССР —  2 июля 2017) — белорусский историк, археолог, источниковед, геральдист; доктор исторических наук, профессор.

Биография 
В 1981 году окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Обучался в аспирантуре Института истории Академии наук БССР (1981—1984). На формирование исторического мировоззрения наибольшее влияние оказали Л. Н. Гумилёв, Э. М. Загорульский, Г. Коссинна, А. Г. Митрофанов, Х. Ортега-и-Гассет, В. И. Сычёв.

В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию «Милоградская культура (актуальные проблемы исследования)», научный руководитель — профессор Л. Д. Поболь. В 1999 году защитил докторскую диссертацию «Племена и народы „заскифского“ Севера и Северо-Востока». Доцент (2005). Младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории АН БССР; главный специалист, начальник отдела Комитета по архивам и делопроизводству при Совете министров Республики Беларусь.

С 2002 года — профессор кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического университета. Член Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь (2002—2012). Стипендиат Германского археологического института (2007). Научные интересы: археология; древняя, средневековая, новая история; геральдика. Автор более 300 работ. Организовал и возглавлял Лавришевские археологические экспедиции.

Критика 
В рецензии на работу С. Рассадина «Истоки государственной символики Беларуси» (Минск, 2014) белорусский геральдист, издатель журнала «Герольд Litherland», кандидат исторических наук А. И. Шаланда негативно оценивает данную работу и приходит к выводу, что она не решает связанных с заявленной темой научных проблем, написана на сомнительных методологических основах, свидетельствует о непонимании автором предмета изучения по причине незнания им источников и историографии по теме, носит ярко выраженный публицистический и пропагандистский характер.

Основные публикации 
 Землі амаль невядомыя. Будучая Беларусь паводле антычных манускрыптаў. , 1996.
 Племена и народы «заскифского» Северо-Востока. Мн., 1999.
 Северные соседи Великой Скифии. Мн., 2005.
 Милоградская культура: ареал, хронология, этнос. Мн., 2005.
 Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі. Мн., 2005 (в соавторстве с А. Н. Михальченко).
 Духоўная культура старажытнай Беларусі. Мн., 2005.
 Первые славяне. Славяногенез. Мн., 2009.
 
 
 Славяне и кочевники на Дунае между 469 и 568 гг. // Гістарычна-археалагічны зборнік. 2003. № 18.
 Древнегерманские элементы в именослове раннего славянства IV—VI столетий после Рождества Христова // Материалы по археологии Беларуси. 2003. № 8.
 Два Ильдигиза и один эпизод истории лангобардов // Гістарычна-археалагічны зборнік. 2004. № 19.
 Гербы трох вялікіх княстваў // Материалы по археологии Беларуси. 2006. № 11.
 Аб пісьмовых крыніцах пра гістарычныя пачаткі сучаснага Светлагорска // Шацілкаўскія чытанні: матэрыялы ІІ гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі (да 450-годдзя Шацілак) у Светлагорску, 16 красавіка 2010 г. — Светлагорск, 2011, с. 23—37.
 Истоки государственной символики Беларуси. Мн.: Беларусь, 2014. 112 с

Примечания

Литература 
 Скрыпчанка, Т. Рассадзін, Сяргей Яўгенавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1. Мн., 2001, с. 112.
 Рассадзін Сяргей Яўгенавіч // Хто ёсць хто ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. — Мінск, 2010. — С. 176.
 Рассадин Сергей Евгеньевич // Историки Беларуси в начале XXI столетия : биобиблиографический справочник / Г. В. Корзенко. — Минск, 2007. — С. 315.

Ссылки 
 
 

Историки Белоруссии
Археологи Белоруссии
Геральдисты Белоруссии
Историки СССР
Археологи СССР
Преподаватели Белорусского технологического университета